Příjmení Jegorov () nosí více osobností:

 Alexandr Iljič Jegorov (1883–1939) – maršál Sovětského svazu
 Boris Borisovič Jegorov (1937–1994) – sovětský lékař a kosmonaut
 Eugen Jegorov (1937–1992) – český herec a hudebník
 Grigorij Alexandrovič Jegorov (* 1967) – kazachstánský atlet
 Michail Alexejevič Jegorov (1923–1975) – sovětský voják, hrdina Sovětského svazu
 Irina Jegorovová (* 1940) – ruská sportovkyně – rychlobruslařka
 Ljubov Jegorovová (* 1966) – ruská lyžařka
 Olga Jegorovová (* 1972) – ruská atletka, běžkyně
 Valentina Jegorovová (* 1964) – ruská atletka